Deutsche Post steht für:
 Deutsche Post AG, ein Post-Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland seit 1995
 Deutsche Post (DDR), die staatliche Post in der DDR von 1949 bis 1990
 Deutsche Post, die staatliche Post der Besatzungsmächte 1945 bis 1950, siehe Postgeschichte und Briefmarken Deutschlands unter alliierter Besetzung

Siehe auch:
 Deutsche Postgeschichte 1919–1945
 Reichspost, die staatliche Post von der Reichsgründung bis 1919
 Deutsche Bundespost, die staatliche Post in der Bundesrepublik Deutschland von 1950 bis 1995